Westhouse est une commune française, située dans le canton d'Erstein ;
 Westhouse-Marmoutier est une commune française, située dans le canton de Marmoutier.